Kuramagomedow ist der Familienname folgender Personen:

 Kuramagomed Scharipowitsch Kuramagomedow (* 1978), russischer Ringer
 Saur Ismatulajewitsch Kuramagomedow (* 1988), russischer Ringer